De nombreuses villes françaises possèdent une place de l'Hôtel-de-Ville. Parmi celles-ci :

 La place de l'Hôtel-de-Ville à Aix-en-Provence
 La place de l'Hôtel-de-Ville à Châlons-en-Champagne
 La place de l'Hôtel-de-Ville à Nantes
 La place de l'Hôtel-de-Ville - Esplanade de la Libération à Paris
 La place de l'Hôtel-de-Ville à Saint-Quentin
 La place de l'Hôtel-de-Ville à Saint-Étienne

Voir aussi 
 La place de l'Hôtel-de-Ville (Rådhuspladsen) à Copenhague au Danemark
 La place de l'Hôtel-de-Ville (Stadhuisplein) à Rotterdam aux Pays-Bas
 La place de l'hôtel de ville de Tallinn en Estonie.